Lapplisa kan avse:

Lapplisa – ett smeknamn (öknamn) på personer som kontrollerar parkering, se Parkeringsvakt
Lapp-Lisa (I) – en artist, se Lisa Thomasson (1878–1932)
Lapp-Lisa (II) – en artist, se Anna-Lisa Öst (1889–1974)
Lapp-Lisa (skivetikett) –  skivetikett 1948–1954